coulomb (eenheid), eenheid van elektrische lading
Charles-Augustin de Coulomb, Frans natuurkundige
wet van Coulomb, natuurwet
wet van Mohr-Coulomb, natuurkundig verband